Чхве Гю Джин (;  ) —  південнокорейський борець греко-римського стилю, дворазовий срібний призер чемпіонатів світу, дворазовий чемпіон Азії, учасник Олімпійських ігор.

Життєпис 
 
Боротьбою почав займатися з 1998 року.

Спортивні результати на міжнародних змаганнях

Виступи на Олімпіадах

Виступи на Чемпіонатах світу

Виступи на Чемпіонатах Азії

Виступи на Азійських іграх

Виступи на Кубках світу

Виступи на інших змаганнях

Посилання 
 
 
 http://www.sports-reference.com/olympics/athletes/ch/choi-gyu-jin-1.html 
 Профіль на сайті Літніх Олімпійських ігор 2012
 

 
Південнокорейські борці греко-римського стилю
Борці греко-римського стилю на літніх Олімпійських іграх 2012
Чемпіони Азії з греко-римської боротьби